The Great American Scream Machine (Six Flags Great Adventure) een stalen achtbaan in Six Flags Great Adventure
The Great American Scream Machine (Six Flags Over Georgia) een houten achtbaan in Six Flags Over Georgia